Населені пункти в Чехії:

 Лешани (Бенешов)
 Лешани (Простейов)